Серге́й Бычко́в: 
 Бычков, Сергей Андреевич (род. 1945) — украинский специалист в области самолётостроения, технический директор — главный инженер ГП «Антонов».
 Бычков, Сергей Иванович (в монашестве Симеон; 1882—1952) — епископ Русской православной церкви, епископ Лужский, викарий Ленинградской епархии.
 Бычков, Сергей Сергеевич (род. 1946) — российский журналист, историк, поэт, газетный обозреватель.